Richard Veenstra ist der Name folgender Personen:

* Richard Veenstra (Dartspieler) (* 1981), niederländischer Dartspieler
 Richard Veenstra (Komponist) (* 1981), niederländischer Komponist